Municipio de Rainbow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rainbow (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Rainbow (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.